Manzano kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Manzano, Friuli-Venezia Giulia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Mexiko 
2 Manzano, Oaxaca, ort, Cuilápam de Guerrero,

Spanien 
3 Manzano (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar